Суртаныш — деревня  Кунашакского района Челябинской области. Входит в состав Куяшского сельского поселения.

География 
Расположена в юго-западной части района, на берегу озера Суртаныш (отсюда название). Расстояние до районного центра, Кунашака, 28 км.

История 
Дата основания деревни неизвестна; заселялась она изначально башкирами-катайцами..

Население 

(в 1959 — 189, в 1970 — 177, в 1983 — 82, в 1995 — 92)

Улицы 
 Улица Ж.Мусина
 Лесная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района